Cappelli  peut faire référence à:
 Agostino Cappelli (1751-1831), un architecte, sculpteur et peintre italien.
 Giulio Cappelli (1911-1995), un footballeur et entraîneur italien.
 Orazio Antonio Cappelli (1742-1826), un poète, homme politique et diplomate napolitain.
 Raffaele Cappelli (1848-1921), un homme politique et un diplomate italien.